Уречевлення може означати:

 Уречевлення (марксизм)
  в інформатиці — процес, при якому абстрактна ідея про комп'ютерну програму перетворюється в явну модель даних або інший об'єкт, написаний мовою програмування.
 Реїфікація в логіці — є логічною помилкою двозначності, коли абстракція (абстрактне уявлення чи гіпотетичний конструкт) розглядається як така, що реально існує, як реальна подія або особа.
 Реїфікація в гештальтпсихології — конструктивний або генеративний аспект сприйняття, за допомогою якого досвідна перцепція містить більш явну просторову інформацію, ніж сенсорний стимул, на якому вона ґрунтується.
 Реїфікація у представленні знань — містить у собі уявлення про фактичні твердження, які посилаються на інші твердження; ними в подальшому можна будь-яким чином маніпулювати, наприклад, для порівняння логічних тверджень з різних джерел для визначення їхньої достовірності.
 Реїфікація в лінгвістиці — в області обробки природної мови, трансформація речення природної мови так, щоб дії і події в ньому стали квантифікованими змінними.
 Реїфікація, в статистиці — розгляд «ідеальної» моделі, яка використовується для висновків від зіставлення результатів, отриманих на поточній моделі, з експериментальними спостереженнями.

Див. також 
 Матеріалізація
 Об'єктивація

Посилання 
 
 Реїфікація